TRB kan syfta på

 Trattbägarkulturen – den första jordbrukskulturen i Norden
 Tom Robinson Band – en engelsk musikgrupp